Constantin Cambouroglou dit Cambo Costa, né le  à Athènes et mort le  à Paris , est un violoncelliste et militant d'Action française durant l'Entre-deux-guerres.

Biographie 

Fils du journaliste Dimitris Grégoire Kambouroglou, écrivain, journaliste et historien de la ville d’Athènes sous la domination ottomane, Cambo Costa arrive en France en 1908 pour préparer l'Ecole centrale. Il entre d'abord au lycée Janson-de-Sailly avant de se réorienter et de passer une licence ès lettres en Sorbonne. En parallèle, il étudie le violoncelle et s'intéresse aux œuvres de Charles Maurras et Léon Daudet. Il est naturalisé français le 19 avril 1932. Lors de l'émeute du 6 février 1934, Cambo Costa reçoit une balle dans le crâne et décède de sa blessure le 9 février 1934 à l'hôpital de la Charité.

Ses obsèques furent célébrées à l'église grecque de la rue Georges-Bizet le 14 février 1934. Il fut enterré au cimetière de Bagneux en présence de sa famille, de l'amiral Schwerer et de Charles Maurras notamment.

Notes et références

Bibliographie 
 Pierre Pellissier, 6 février 1934. La République en flammes, Paris, Perrin, coll. « Une journée dans l'histoire », 2000, 355 p.

Musicien grec
Violoncelliste français
Personnalité de l'Action française
Camelot du roi
Naissance en février 1892
Naissance à Athènes
Décès en février 1934
Décès dans le 6e arrondissement de Paris
Décès à 41 ans
Mort abattu par la police française